Niagol Stoyanov (; * 31. Mai 1987 in Sofia, Bulgarien) ist ein italienischer Tischtennisspieler bulgarischer Herkunft. Seit der Saison 2016/2017 spielt er beim französischen Erstligisten AS Pontoise-Cergy TT. Er ist Rechtshänder und verwendet die Shakehand-Schlägerhaltung.

Werdegang 
Stoyanov war bis 2005 für Bulgarien spielberechtigt. 2007 folgten erste internationale Einsätze für Italien. So konnte er bei den Europameisterschaften 2007 das Viertelfinale im Einzel erreichen, womit er der erste italienische Tischtennisspieler war, dem dies gelang.

Bei den Belgium Open, wo Stoyanov mit Verletzungen antrat, kam er im Einzel- und Doppel bis ins Halbfinale. Für die Olympischen Spiele 2008 in Peking konnte er sich nicht qualifizieren. Bei der WM 2009 erreichte er mit der Mannschaft die erste Hauptrunde, wo sie gegen China verlor. 2009 gewann er die italienische Meisterschaft, dabei schlug er im Finale Mihai Bobocica.

Wegen Verletzungen konnte er erst wieder 2011 an der EM teilnehmen. Hier traf er im Achtelfinale auf Patrick Baum, dem er mit 2:4 unterlag. Mit dem Team gewann er die Play Off Italian League, wo er in 13 Spielen zum Einsatz kam. Weitere Auftritte folgte 2013 unter anderem bei den Belarus Open, wo er im Viertelfinale auf den Top-100-Spieler Kohei Sambe traf, das Spiel ging mit 3:4 verloren. 2014 war er auf der World Tour aktiver, Erfolge konnte er unter anderem gegen Alexandre Cassin vorweisen, den er bei den Spanish Open ausschaltete. Die nationalen Meisterschaften konnte er 2015, 2016 und 2017 jeweils erneut gewinnen.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Italien)
Tischtennisspieler (AS Pontoise-Cergy TT)
Teilnehmer an den Europaspielen (Italien)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Bulgare
Italiener
Geboren 1987
Mann